Metropolitana FM — estação de rádio da cidade de São Paulo, SP
 Metrô FM — extinta estação de rádio da cidade de Porto Alegre, RS
 Rádio Metropolitana (Mogi das Cruzes) — estação de rádio de Mogi das Cruzes, SP
 Rádio Metropolitana (Rio de Janeiro) — estação de rádio da cidade do Rio de Janeiro, RJ
 Rádio Ravale — estação de rádio de São José dos Campos, SP que já se chamou "Rádio Metropolitana"

Ver também
 

Metropolitana